«Кукеси» () — албанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1930 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Зекир Юмери» общей вместимостью более 5000 зрителей. Действующий участник Суперлиги, высшего дивизиона чемпионата Албании по футболу.

В сезоне 2016/17 клуб впервые в своей истории стал чемпионом Албании по футболу.

История 

Основан 4 марта 1930 года, под именем «Шокерия Спортив Косова». 20 апреля 1930 года был сыгран первый матч против местного «Интермати» Крума и завершился со счётом 0:0. В августе 1931 года «Шокерия Спортива Косова» приняли участие в небольшом турнире, где кроме них также играли другие албанские команды — «Каллабаку», «Шкёльзени» и «Интермати», а также коллективы, представлявшие вооружённые силы. В 1932 году была создана Албанская федерация футбола, куда вошёл и будущий «Кукеси».

После прекращения Второй мировой войны был возобновлён национальный чемпионат. В 1953 году «Шокерия Спортив Косова» принял в нём участие. В 1958 году клуб сменил имя — теперь он назывался СК «Пёрпарими». В 1967 году клуб добился первого успеха выиграв Третий дивизион Чемпионата Албании. В 1977 году заняли первое место во Втором дивизионе и впервые попали в Первый дивизион Чемпионата Албании, но продержались они там недолго, вылетев обратно в дивизион 2. В 1982 году СК «Пёрпарими» во второй раз стал чемпионом Второго дивизиона Чемпионата Албании. После падения коммунистического режима в Албании в 1991 году, «Пёрпарими» оказался в тяжёлом финансовом положении.

В 2010 году СК «Пёрпарими» был реорганизован в ФК «Кукеси» и получил солидных, по местным меркам, спонсоров. Этот же сезон 2010/11 был переломным для клуба, он впервые пробился в высший дивизион, который называется Албанская Суперлига. В сезоне 2012/13 в клуб было вложено ещё больше средств и они заняли второе место в элитном дивизионе и получили право квалифицироваться с 1-го раунда в Лигу Европы.

Домашние матчи проводит на стадионе «Зекир Юмери», вмещающем 5000 зрителей. Так как лицензию УЕФА стадион не имеет, матчи еврокубков «Кукес» играл в столице Тиране на «Кемаль Стафа», главном стадионе страны.

Достижения клуба 
 Суперлига
  Чемпион (1): 2016/17
  Вице-чемпион (4): 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2017/18
  Бронзовый призёр (1): 2015/16
 Первый дивизион
  Второе место (1): 2011/12
 Второй дивизион
  Чемпион (5): 1959, 1966/67, 1976/77, 1981/82, 2010/11
 Кубок Албании
  Победитель (1): 2015/16
  Финалист (2): 2013/14, 2014/15
 Суперкубок Албании
  Победитель''' (1): 2016

Тренеры клуба 

  Шахин Бербери (2010—2012)
  Армандо Кунгу (июль 2012 — октябрь 2013, 2018—)
  Начи Шенсой (октябрь 2013 — февраль 2014)
  Сулейман Старова (февраль 2014 — май 2014)
  Агим Канай (июнь 2014 — июль 2014)
  Шкёлким Муса (июль 2014 — август 2014)
  Артим Шакири (август 2014 — май 2015)
   Миодраг Радованович (май 2015)
  Марсело Троиси (июнь 2015 — ноябрь 2015)
  Клодиан Дуро (ноябрь 2015 — июнь 2016)
  Хасан Лика (июнь 2016 — июль 2016)
  Эрнест Гока (июль 2016 — июль 2017)
  Младен Милинкович (июль 2017 — январь 2018)
  Петер Пакульт (январь 2018 — июль 2018)

Статистика выступлений с 2010 года

Текущий состав

Выступления в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccer365.ru

ФК «Кукеси»